Дэниел Беннетт:
 Беннетт, Дэниел (род. 1976) — южноафриканский футбольный судья.
 Беннетт, Дэниел (род. 1978) — сингапурский футболист.
 Беннетт, Дэниел (род. 1979) — американский саксофонист.